Niczego nie żałuję – album muzyczny Marcina Siegieńczuka
 Niczego nie żałuję – film biograficzy o Édith Piaf